Серге́й Алексе́евич Тучко́в (; Санкт-Петербург — , Москва) — генерал-лейтенант, сенатор из рода Тучковых. Масон, казначей кишинёвской ложи «Овидий». Даровитый поэт. Автор прототипа первой русской военной энциклопедии — «Военного словаря».

Биография 
Родился в дворянской семье, третий из пятерых братьев (Николай, Алексей, Павел, Александр).
15 февраля 1773 — записан фурьером во 2-й фузилёрный полк.
 4 июля 1783 — принят на действительную службу во 2-й фузилёрный полк сержантом.
 24 сентября 1783 — штык-юнкер.
 3 марта 1785 — Подпоручик.
 1788—1790 — участник Русско-шведской войны. Находясь на гребной флотилии, командовал ротой и батальоном морской артиллерии, за отличия в боях произведён в капитан-поручики и капитаны.
 13—14 августа 1789 — участвовал в морском сражении при Роченсальме, был ранен картечью в руку, ногу и голову, контужен. Награждён Золотой шпагой.
 Начало 1794 — в чине капитана сформировал конно-артиллерийский батальон.
 12 апреля 1794 — в начале Польского восстания пробился со своей частью из окружения в г. Вильна и соединился с отрядом генерал-поручика Игельстрома, вывезя 11 орудий и выведя 2313 человек личного состава.
 19 мая 1794 — награждён Орденом Св. Георгия 4-й степени.
 За участие при взятии Вильны награждён Орденом Св. Владимира 3-й степени.
 За отличие в штурме Праги получил чин премьер-майора.

 1796—1797 — Русско-персидская война
 1797 — произведён в подполковники за отличие при взятии Дербента.
 11 декабря 1797 — произведён в полковники за отличие в сражении с персидскими войсками на реке Иори.
 8 июля 1798 — командир Фанагорийского гренадерского полка.
 10 ноября 1798 — произведён в генерал-майоры за усмирение восставших горских племён на границах Грузии с назначением шефом Кавказского гренадерского полка.
 21 апреля 1799 — разбил мятежных черкесов и кабардинцев в Тагаурском урочище.
 1802 — глава гражданской администрации в только что присоединённой к России Грузии.
 1804 — Участвовал в штурме Гянджи, блокаде Эривани, взял штурмом Эчмиадзин.
 18 ноября 1804 — вышел в отставку.
 24 августа 1806 — шеф Камчатского мушкетерского полка с переводом в Молдавскую армию.
 1808 — участвовал в боевых действиях с турками.
 1810 — отдан под следствие по обвинению в преднамеренном отступлении от Силистрии.
 1810 — дежурный генерал Молдавской армии.
 Октябрь 1812 — по приказу П. В. Чичагова возглавил 2-й резервный корпус в районе Мозыря, совершил марш к Борисову и успел принять участие в боях на Березине.
 1813 — Участвовал в осаде Модлина и Магдебурга.
 30 августа 1814 — следствие в отношении Тучкова прекращено приказом императора.
 Июль 1826 — военный губернатор Бабадагской области.
 27 декабря 1830 — градоначальник Измаила. Близ Измаила основал город Тучков.
 1836 — вышел в отставку по болезни.

Скончался в Москве в 1839 году. Похоронен в Новодевичьем монастыре. Могила уничтожена в советское время.

Награды 
 Золотая шпага «За храбрость» (1789)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (19.05.1794)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1795)
 Крест «За взятие Праги» (1795)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1796); алмазные знаки к ордену
 Орден Святого Владимира 2-й степени (22.05.1828)
 Орден Белого орла (28.01.1834)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Медаль «За турецкую войну»

Сочинения 
 Военный словарь (М., 1818, переиздан в 2008)
 Собрание сочинений и переводов в стихах С. Тучкова (М., 1797).
 Сочинения и переводы С. Тучкова (ч. 1—4. СПб., 1816—1817).
 Признание или Открытая тайна. Одесса, 1833

Ссылки 

 
 Хронос
 Русские биографии
 Тучков и Пушкин
 Текст нескольких стихотворений

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Сенаторы Российской империи
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Масоны России
Поэты России
Русские поэты
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Сергей Алексеевич
Основатели городов
Похороненные в Новодевичьем монастыре, чьи могилы утрачены